Сборная Швейцарии по шахматам представляет Швейцарию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Швейцарская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2576 (1999).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах:
 Хуг, Вернер — 13 раз. (1972-1984, 1988-1990, 1994, 2000, 2008, 2012)
 Корчной, Виктор — 11 раз. (1978, 1982, 1988-1994, 2000-2008)
 Виртензон, Хайнц (1972-1982, 1986-1990, 1996) и Цюгер, Беат (1980-1988, 1992-1998, 2006) — по 10 раз.

 На командных чемпионатах мира: Хуг, Вернер и Корчной, Виктор (оба по 4 раза)

 На командных чемпионатах Европы: Галлахер, Джозеф, Корчной, Виктор и Пеллетье, Янник (все по 8 раз)

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 

Шахматная олимпиада

Командный чемпионат мира по шахматам

Командный чемпионат Европы по шахматам

Вторая сборная 
На домашней олимпиаде 1982 года в Люцерне на правах хозяев Швейцария выдвинула помимо основной также вторую сборную, результаты которой шли вне конкурса.

Примечания

Ссылки 

Ш
Ш
Шахматы в Швейцарии